Ферма — хутор в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

Физико-географическая характеристика 
Хутор располагается на севере Саратовского района, в 3 километрах от посёлка Дубки и в 13 километрах от областного центра города Саратова. Хутор располагается на берегу водоёма, рядом проходит железнодорожная ветка Саратов — Сызрань. 

Климат
Климат в хуторе умеренно холодный. Наблюдается большое количество осадков, даже в самый засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa).

Часовой пояс

 Уличная сеть

В населённом пункте одна улица: Дачная. В территорию хутора также входят два СНТ: Бройлер и Бройлер-3, одна промышленная зона и территория совхоза Весна.

Население 

На 2019 год в хуторе проживало 26 человека, насчитывается 19 дворов.

Инфраструктура 
Хутор не газифицирован.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Дубковского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района